Cette page contient les pages d'homonymie de E18, E018 et E 18.

Domaine militaire 
 HMS E18, un sous-marin de la Royal Navy.

Informatique 
 E18, la dernière version stable de l'environnement de bureau Enlightenment (sortie le ).

Routes 
  Autoroute émiratie E 18 ;
    Route européenne 18, traversant le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie ;
  Route européenne 018, au Kazakhstan.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
ru:Enlightenment#Enlightenment DR18